Otto Bartsch ist der Name von

* Otto Bartsch (Biologe) (1881–1945), deutscher Genetiker, Geflügelwissenschaftler und Publizist
 Otto Bartsch (Ingenieur) (vor 1900–1970), deutscher Ingenieur und Glastechnologe
 Otto Bartsch (Leichtathlet) (* 1943), sowjetisch-kirgisischer Geher